Rio das Pedras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio das Pedras (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio das Pedras (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,45, long -51,45), 
 Rio das Pedras (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -24,48, long -47,48), 
 Rio das Pedras (vattendrag i Brasilien, Goiás), 
 Rio das Pedras (vattendrag i Brasilien, Bahia), 
 Rio das Pedras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar